

Cabeça de série 

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (Campeãs)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (Semifinal)
  Liezel Huber /  Nadia Petrova (Semifinal)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (Segunda Rodada)
  Cara Black /  Anastasia Rodionova (Quartas de final)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Terceira Rodada)
  Julia Görges /  Lisa Raymond (Terceira Rodada)
  Chan Yung-jan /  Agnieszka Radwańska ''(Terceira Rodada)

<ol start="9">
  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy ''(Quartas de final)
  Monica Niculescu /  Yan Zi ''(Segunda Rodada)
  Francesca Schiavone /  Rennae Stubbs ''(Primeira Rodada)
  Victoria Azarenka /  Maria Kirilenko ''(Final)
  Elena Vesnina /  Vera Zvonareva ''(Segunda Rodada)
  Shahar Pe'er /  Peng Shuai ''(Terceira Rodada)
  Alisa Kleybanova /  Anabel Medina Garrigues ''(Segunda Rodada)
  Timea Bacsinszky /  Tathiana Garbin ''(Segunda Rodada)

Primeira Fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Final 

 Tabela oficial

D
Australian Open - Duplas femininas